Eiko, manga d'Akino Kondoh paru en 2006
 Eiko Yamada, seiyū
 Eiko Koike, actrice, commentatrice de combat libre et idole japonaise
 Eiko Ishioka, artiste, graphiste, vidéaste, réalisatrice de clips et créatrice de costumes japonaise
 Eiko Kadono, écrivaine japonaise
 Eiko Yamazawa, photographe japonaise
 Eiko Hosoe, photographe japonais
 Eiko Matsuda, actrice japonaise

Voir aussi 
 

Prénom japonais